Die XIX. Panamerikanischen Spiele sollen vom 20. Oktober bis zum 5. November 2023 in der chilenischen Hauptstadt Santiago de Chile stattfinden.

Austragungsort 
Bis zum Ende der Bewerbungsfrist im November 2017 hatte nur Santiago de Chile eine Kandidatur eingereicht und wurde daher zum Gastgeber bestimmt. Ursprünglich wollte sich auch Buenos Aires um die Spiele bewerben, zog aber im April 2017 seine Kandidatur zurück.

Einzelnachweise 

2023
Multisportveranstaltung 2023